Рене Русо () је америчка глумица, рођена 17. фебруара 1954. године у Бербанку (Калифорнија).

Филмографија 

|-
| 1989. || || -{Major League}- || Lynn Wells
|-
| 1990. || || -{Mr. Destiny}- || Cindy Jo Bumpers/Burrows
|-
| 1991. || || -{One Good Cop}- || Rita Lewis
|-
| 1992. || || -{Freejack}- || Julie Redlund
|-
| 1992. || Смртоносно оружје 3 || -{Lethal Weapon 3}- || Лорна Кол
|-
| 1993. || На линији ватре || -{In the Line of Fire}- || Secret Service Agent Lilly Raines
|-
| 1994. || || -{Major League II}- || Lynn Wells 
|-
| 1995. || Смртоносни вирус || -{Outbreak}- || Robby Keough
|-
| 1995. || || -{Get Shorty}- || Karen Flores
|-
| 1996. || || -{Tin Cup}- || Dr. Molly Griswold
|-
| 1996. || Уцена || -{Ransom}- || Кејт Мален 
|-
| 1997. || || -{Buddy}- || Mrs. Gertrude 'Trudy' Lintz
|-
| 1998. || Смртоносно оружје 4 || -{Lethal Weapon 4}- || Лорна Кол-Ригс
|-
| 1999. || Афера Томаса Крауна || -{The Thomas Crown Affair}- || Catherine Olds Banning
|-
| 2000. || || -{The Adventures of Rocky and Bullwinkle}- || Natasha Fatale
|-
| 2002. || || -{Big Trouble}- || Anna Herk
|-
| 2002. || || -{Showtime}- || Chase Renzi
|-
| 2005. || || -{Two for the Money}- || Toni Morrow
|-
| 2005. || || -{Yours, Mine and Ours}- || Хелен Вајт
|-
| 2011. || Тор || -{Thor}- || Фрига
|-
| 2013. || Тор: Мрачни свет || -{Thor: The Dark World}- || Фрига
|-
| 2015. || Млађи референт || -{The Intern}- || Фиона
|-
| 2019. || Осветници: Крај игре || -{Avengers: Endgame}- || Фрига 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1954.
Америчке глумице
Добитници награде Сатурн
Биографије живих особа